

Geografia 
 San Fortunato della Collina, frazione di Perugia
 San Fortunato, frazione di Genga

Santi e beati
 San Fortunato, martire in data non nota insieme ai santi Abbondio, Alessandro ed Antigono, celebrato il 27 febbraio
 San Fortunato, martire in Africa insieme a san Luciano in data non nota, celebrato il 13 giugno
 San Fortunato, martire in Africa insieme a san Marciano in data imprecisata, celebrato il 17 aprile
 San Fortunato di Aquileia, era un diacono e martire sotto Nerone, commemorato insieme al vescovo Ermacora.
 San Fortunato di Alessandria (II secolo), martire in Alessandria d'Egitto insieme ai santi Aratore, Felice, Silvio e Vitale, celebrato il 21 aprile
 San Fortunato di Vienne (†212), martire con i santi Achilleo e Felice nella zona di Vienne, celebrato il 23 aprile
 San Fortunato di Casei (†286), legionario romano della legione Tebea, martire, festeggiato il 16 ottobre e la terza domenica di ottobre
 San Fortunato di Vicenza (†296), martire con il fratello san Felice ad Aquileia, commemorati dal Martirologio romano il 14 maggio
 San Fortunato di Lecce  (†303), martire a Potenza con i santi Onorato, Oronzo e Sabiano, festeggiato il 26 agosto
 San Fortunato di Salerno (†303), martire a Salerno con i santi Caio ed Ante, celebrato il 28 agosto
 San Fortunato (IV secolo), martire in Pannonia con i santi Agrippino, Marziale, Massimo e Secondino, celebrato il 15 luglio
 San Fortunato Prete (†400), parroco a Montefalco (PG), celebrato il 1º giugno
 San Fortunato (†434), martire in Africa insieme ai santi Alessandro, Felice, Saturnino ed altri, celebrato il 21 febbraio
 San Fortunato di Napoli (IV secolo), vescovo, commemorato il 14 giugno
 San Fortunato di Roma (†537), martire in Roma, celebrato il 15 ottobre
 San Fortunato di Todi (†537), vescovo di Todi, celebrato il 14 ottobre
 San Fortunato il Filosofo (†569), vescovo, celebrato il 18 giugno
 San Fortunato di Fano (VI secolo), vescovo, festeggiato l'8 giugno

Pagine correlate 
 Santa Fortunata

Fonti 
 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000